Project X (band), een band
 Project X (bordspel), een bordspel
 Project-X (videospel), een computerspel
 Project X (1968), een sciencefictionfilm met Christopher George
 Project X (1987), een film met Matthew Broderick
 Project X (2012), een komische film uit 2012
 Project X-feest, een feest dat enorm uit de hand loopt omdat er veel gasten komen die via sociale media zijn uitgenodigd (Woord van het jaar 2012)
 Project X Haren, een uit de hand gelopen hype in 2012 in Haren, Nederland
 Project X (Legoland Florida), een Wilde Maus-achtbaan van MACK Rides in Legoland Florida
 Project X - Test Strecke, een Wilde Maus-achtbaan van MACK Rides in Legoland Deutschland